Манаш Клушев (1908, с. Караузек, Кокчетавский уезд, Акмолинская область, Российская империя — 1976, с. Кирово, Красноармейский район, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — советский сельскохозяйственный работник, Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Начал трудовую деятельность в 1929 году на Кокчетавском конезаводе.

В 1932—1962 году работал механизатором зернового совхоза имени Кирова (ныне — Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область).

В 1941—1946 годах служил в Красной Армии, воевал на фронтах Великой Отечественной войны и против Японии.

После войны снова работал механизатором на родных хлебных полях.

С 1962 года — на пенсии. Жил в селе Кирово Красноармейского района Кокчетавской области.

Умер в 1976 году.

Награды и звания 
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 

Механизаторы